Линевый — название нескольких населённых пунктов в Самарской области России:
 Линевый (сельское поселение Коммунарский) — посёлок, Красноярский район.
 Линевый (сельское поселение Красный Яр) — посёлок, Красноярский район.